

Cinema 
Post No Bills – cortometraggio del 1906 prodotto dalla Vitagraph Company of America.
Post No Bills – cortometraggio del 1914 diretto da C.J. Williams.
Post No Bills – cortometraggio del 1923 diretto da Ralph Ceder.
Post No Bills – film del 1991 diretto da Clay Walker.

Persone 
 Post No Bills – uno degli pseudonimi utilizzati dal conduttore televisivo e radiofonico Alberto Bonato.